Scharten steht für:

 Scharten, Gemeinde in Oberösterreich

Gemeindeteile:
 Scharten (Altenmarkt an der Alz), Einöde der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Scharten (Köditz), Ortsteil der Gemeinde Köditz, Landkreis Hof, Bayern
 Scharten (Thurmansbang), Ortsteil der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Scharten (Gemeinde Werfen), Katastralgemeinde von Werfen, Salzburg
 Scharten (Gemeinde Grünau), Ort bei Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Scharten (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortschaft von Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Sonstiges:
 Scharten (Gattung), Pflanzengattung 

historisch:
 Szczerby in der Gemeinde Rogowo, Polen (NS-Zeit 1942–45)
sowie:
 Berg in der Nordwestschweiz, siehe Gempenplateau

Siehe auch:
 Scharte